Les arts décoratifs sont pratiqués par les métiers d'art traditionnellement définis par leurs productions ornementales et fonctionnelles et par les matériaux auxquels ils donnent forme : la céramique, le bois, le verre, le métal, le textile, le stuc ou la pierre, voire la pierre précieuse.

Les Arts décoratifs peuvent faire référence à : 
 Les Arts décoratifs, anciennement Union centrales des arts décoratifs (UCAD), institution culturelle française regroupant le musée des arts décoratifs, bibliothèque des Arts décoratifs, le musée Nissim-de-Camondo et l'école Camondo, tous situés à Paris
 École nationale supérieure des arts décoratifs (EnsAS) à Paris
 Différents musées des arts décoratifs dont : 
le musée des arts décoratifs de Budapest en Hongrie ;
le musée des arts décoratifs de Dresde en Allemagne ;
le musée des arts décoratifs François Duesberg à Mons en Belgique ;
le musée des arts décoratifs de Montréal au Québec ;
le musée des arts décoratifs de Bordeaux en France ;
le musée des arts décoratifs de Paris en France ;
le musée des arts décoratifs de Strasbourg en France ;
le musée des arts décoratifs de l'océan Indien à Saint-Louis sur l’île de  en France.

Voir aussi